fikkie (straattaal), een kleine fik, een gecontroleerd vuur.
 Fikkie, een veelvoorkomende hondennaam.
 "Geef mijn portie maar aan Fikkie" wordt gezegd als men bepaalde werkzaamheden laat liggen, in de hoop dat iemand anders ze doet.
 Fikkie (Rotterdam), een standbeeld aan de Binnenweg in Rotterdam sinds 1963.